Jocy Neves Rodrigues (Tutóia, 25 de junho de 1917 — São Luís (Maranhão)|São Luís, 6 de maio de 2007) foi um sacerdote católico, escritor, professor universitário e músico brasileiro.

Autor de vasta obra musical (mais de trezentas músicas, incluindo o hino de Tutóia, sua terra natal) e literária, recusou participar da "imortalidade" da Academia Maranhense de Letras. Destacou-se, outrossim, por seu espírito de vanguarda ao unir as culturas clássica e popular na adaptação dos quatro evangelhos aos ritmos de xote, baião e polca, além de ritmos genuinamente maranhenses. Foi, também, responsável pela ordenação do primeiro padre negro da história do Nordeste, um dos inúmeros fatos marcantes de seus 67 anos de sacerdócio.Vida
Era o primogênito dentre os quatro filhos de Delmar Neves Rodrigues e Adalgiza Neves (filha do coronel Paulino Neves, fundador de Tutóia). Ele dizia que recebera o chamado para servir a Deus ainda na infância, quando da ocasião de sua primeira Eucaristia, aos sete anos de idade.

A partir daí, dedicou-se aos estudos primários em Tutóia, para poder ingressar no seminário. Para isso, no entanto, era necessária a obtenção do certificado da quinta série do ginásio (ensino fundamental), o qual não era concedido em sua cidade natal. Em decorrência disso, Jocy rumou aos onze anos de idade para o município de Parnaíba, no Piauí, a fim de obter tal certificado. Conforme conta sua irmã mais nova Teresinha de Jesus Rodrigues Pereira, Jocy obteve nota dez em todas as disciplinas no Ginásio Parnaibano. Por isso, os diretores da escola ofereceram-lhe uma bolsa de estudos para terminar todo o ginásio naquela instituição. Jocy, porém, não desviou de seu intento original e recusou a oferta, declarando a sua vontade de embarcar para São Luís e ingressar no seminário. Os diretores, por sua vez, adicionaram à oferta a concessão da farda e dos livros. O futuro sacerdote lhes respondeu então: "Quero ser padre. Vou estudar no seminário em São Luís''".

No ano de 1929, entrou para o Seminário Santo Antônio, em São Luís, onde sempre se destacou pelas boas notas. Foi ordenado presbítero aos 22 anos de idade, a 8 de dezembro de 1939.

De volta a Tutóia, em 17 de janeiro de 1940 Jocy celebrou sua primeira missa. De forma cantada, a celebração ocorreu na atual Igreja Matriz do município, que ainda estava sendo construída. Em março do mesmo ano, seguiu para Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, onde ingressou na Província Brasileira da Congregação da Missão, da Ordem dos Lazaristas. Findo o noviciado em 1942, nomearam-lhe para trabalhar em Ilhéus, na Bahia. Ao fim sua missão no local, foi para Fortaleza, no Ceará.

A falta de padres no Maranhão, entretanto, levou o então arcebispo da Arquidiocese de São Luís, Dom Delgado, a pedir que, em 1952, o padre Jocy retornasse a seu Estado natal, onde acabou realizando trabalhos pastorais em vários municípios, entre os quais: Barreirinhas, Tutóia, Coroatá e São Luís (paróquias de São Vicente de Paulo e Nossa Senhora da Conceição; capela do Colégio Marista; auxiliou na fundação da Igreja Menino Jesus de Praga, no bairro da Cohama).

Jocy era um padre do povo. Via no resgate dos desafortunados e "desviados" o escopo primordial de sua missão. Convivia, tal qual Jesus Cristo, da maneira e em meio aos pobres.

Concluiu seus mais de sessenta anos de sacerdócio como pároco na Igreja Jesus Bom Pastor, no bairro do Jardim Renascença, onde morava em São Luís. Recebeu, à mesma época, autorização do arcebispo de São Luís Dom Paulo Ponte para construir uma pequena capela em sua residência, local em que passou a meditar diariamente.

Sofreu um acidente vascular cerebral em meados de 2002, o qual limitou sua locomoção, mas não sua cognição. Faleceu às vésperas de completar noventa anos de vida, a 7 de maio de 2007, por falência múltipla dos órgãos.

Em 22 de abril de 2008, o então Prefeito de São Luís Tadeu Palácio sancionou, após o decreto da Câmara Municipal, uma lei que instituiu a denominação de Praça Jocy Neves Rodrigues à área que contorna as ruas do Ipês e das Avencas, localizada no Jardim Renascença, na Capital do Maranhão.

Obras
 Mais de trezentos salmos musicados, orações e cantigas litúrgicas, como as canções: "O Papa é Pai", "Foi o Amor" e "Salve Maria"; o salmo "O Senhor é Meu Pastor"; e e as Orações Eucarísticas Nº V e Nº VIII.
 Livros como "Vida de Padre é Fogo", "Crise, Crescimento e Libertação", "As aventuras de Marcelo", "Assim Rezava Jesus", "Escola Modais da Folck/Música do Maranhão no Caroço de Tutóia", "Ofício Divino das Comunidades" e "Evangelho em Ritmo Brasileiro".
 Hinos municipais de: Tutóia, Barreirinhas e Coroatá, localidades do interior maranhense.

Padres católicos do Brasil
Naturais de Tutóia